Gutfleisch ist der Familienname von:

 Christian Gutfleisch (* 1968), deutscher Jazzmusiker
 Egidius Gutfleisch (1844–1914), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter

Gutfleisch ist außerdem eine Eigenmarke für Fleischwaren mehrerer Regionalgesellschaften der Handelsgruppe Edeka